Sanba peut désigner :

Toponyme 
 Sanba, une localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso
 Sanba-Peulh, une localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso

Musique 
 Sanba, un instrument à percussion de musique traditionnelle japonaise spécifique des îles Ryukyu